Andrea Cingolani (1990-), gymnaste italien
 Angela Maria Guidi Cingolani (1896–1991), femme politique, députée de la République italienne
  (1961-), ingénieur argentin et pilote automobile
 Giovanni Cingolani, peintre italien
 Luigi Cingolani (1923-), footballeur italien
 Marco Cingolani (1961-), peintre italien
 Mario Cingolani (1883–1971), homme politique, député du Royaume d'Italie
 Roberto Cingolani (1961-) scientifique italien
  (1956-), historien italien
  (1993-), pilote automobile